Пе́тро-Славя́нка — посёлок в России, внутригородское муниципальное образование в составе Колпинского района города федерального значения Санкт-Петербурга. Население —  чел. ().

Посёлок назван в честь реки Славянка, притока Невы.

История 
На плане 1781 года обозначена ситцевая фабрика барона Строганова с мельницей, которая восходит к петровскому времени, когда вышел царский указ «Реку Славянку по обе стороны на 10 вёрст вверх и в ширину 300 сажень оставить для строения мельниц государя». Плотина с каменным зданием на правом берегу Славянки простояла до середины 20 века, когда была разобрана во время войны. На планах 1808 года и 1817 года в этом месте значится дача графа Зубова. В 1831 году Зубов продал дачу купцу А. С. Караваеву. После Караваева владельцем мызы стал помещик Трифонов.

Поселение начало активно формироваться во второй половине XIX века, что было связано с прокладкой Николаевской железной дороги и отражало широкий размах дачного строительства, развернувшегося вокруг Санкт-Петербурга. После постройки Николаевской железной дороги возникла Платформа Федотова, названная по имени крестьянина, земля которого граничила с железнодорожным полотном и была отчуждена для строительства. Платформа располагалась на 16-й версте от Санкт-Петербурга и в 1891 году имела казармы и мостовую команду для двух переездов через железную дорогу и моста через р. Славянку — сначала деревянного, а затем в 1880 году изготовленного из металлических конструкций по проекту инженеров Белодюбского и Зубова.

Своё наименование Петроградская Славянка небольшое селение при мызе получило только в 1914 году. 19 февраля 1918 года Петро-Славянка была выделена в отдельную административную единицу, был образован Совет посёлка, а основная дорога, ведущая к центральной части посёлка, получила название дорога на Петро-Славянку, сохраняющееся поныне. До 1924 года деревня носила название Петроградская Славянка, с 1924 по 1927 год — Ленинградская Славянка. В 1927 году переименована в деревню Петро-Славянка, которая в феврале 1927 года вошла в состав Октябрьской волости, а в августе того же года в состав Колпинского района Ленинградской области. В мае 1930 года Петро-Славянка получила статус дачного посёлка. При застройке посёлка были открыты: школа им. Л. Н. Толстого, детский сад им. Карла Либкнехта, ясли им. Розы Люксембург.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 мая 1950 года Петро-Славянка отнесена к категории рабочих посёлков.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 июля 1953 года был упразднён Павловский район, и Петро-Славянка была передана в подчинение Колпинскому райсовету Ленинграда. Решением Ленинградского горисполкома от 9 апреля 1973 года Петро-Славянский поссовет упразднён, Петро-Славянка передана в подчинение Усть-Ижорского поссовета. Со вступлением в силу закона Санкт-Петербурга № 186-59 от 25 декабря 1996 года «Об административно-территориальном устройстве Санкт-Петербурга» Петро-Славянка  и в дальнейшем стала считаться внутригородской территорией Петербурга, наделённой лишь статусом муниципального образования.

Население

Улицы 

 Улица 1-го мая

 Витебская улица
 Улица Гоголя
 Улица Коммунаров
 Луговая улица
 Улица Марата
 Улица Маяковского
 Ново-Садовая улица
 Тверская улица
 Улица Труда
 Центральная улица
 Комсомольская улица
 Красноармейская улица
 Сосновая улица
 Улица 3-й Пятилетки
 Ижорская улица
 Клубная улица
 Советский проспект
 Лесной проспект

Образование 
В посёлке имеется одна общеобразовательная школа № 465, в настоящее время действующая только для начальных классов.

Культура и отдых 
 Дом культуры
 Конно-спортивный клуб имени Юлии Русаковой

Транспорт 
Автомобильные дороги связывают Петро-Славянку с Купчино, Московским шоссе и посёлком Металлострой.

В посёлке расположена станция Славянка московского направления Октябрьской железной дороги.

Через посёлок проходят трассы автобусов № 396 (на Металлострой) и № 396А (станция метро «Рыбацкое» — промзона Металлострой).

Экономика 
На территории посёлка расположены складские помещения

На территории посёлка (при этом находясь в значительном отдалении от его жилой части, у Кольцевой автомобильной дороги) находится Южная ТЭЦ. Обеспечивает тепловой энергией промышленные предприятия, жилые и общественные здания Московского, Фрунзенского и Невского районов Санкт-Петербурга. В зоне обслуживания находятся 900 тыс. человек.

Достопримечательности 

 Братская могила советских воинов, погибших в Великую Отечественную войну (1941—1944, воинское кладбище) 

 Братская могила советских воинов, погибших в Великую Отечественную войну (1941—1944, воинское кладбище, площадка № 2)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования
 Неофициальный сайт посёлка Петро-Славянка 

Муниципальные образования Санкт-Петербурга
Колпинский район
Посёлки в составе Санкт-Петербурга